Mendips bezeichnet:

 Mendip Hills, ein Höhenzug in England
 251 Menlove Avenue, das Haus, in dem John Lennon aufwuchs